То́мас Холл (): Холл, Томас (род. 1982) — канадский гребец-каноист.
 Холл, Томас(ин) (ок. 1603—после 1629) — английский интерсекс-человек.
 Холл, Томас Уильям (1861—1937) — британский адвокат и филателист.

См. также 
 Холл, Том